Trofeu Masferrer, prova ciclista que se celebrava anualment a Girona en honor de Narcís Masferrer
 Casal Masferrer-Perpinyà
 Biografies:
 Francesc d'Assís Masferrer i Arquimbau (Vic, 1847 - Lleida, 1901), filòsof català
 Francesc Maria Masferrer i Vernis (Vic, 1889 - Buenos Aires, 1954), advocat i polític català 
 Joan Masferrer i Sala (Cardedeu, 1976), alcalde de Cardedeu (2007 -2008)
 Mariona Masferrer i Ordis
 Narcís Masferrer i Sala (Madrid, 1867 - Barcelona, 1941), pioner de l'esport català i del periodisme esportiu
 Ramon Masferrer i Arquimbau (Vic, 1850 – Cottabato, Filipines, 1894)